Paul Singer est un nom porté notamment par : 
  (1844-1911), homme politique allemand, codirigeant du SPD ;
 Paul Singer (1944-), homme d'affaires américain, fondateur et dirigeant de Elliott Management Corporation ;
 Paul Singer (1932-2018), sociologue et économiste brésilien d'origine autrichienne, secrétaire d'État à l'économie solidaire au Brésil.